J, j
 ist ein Buchstabe des lateinischen Alphabets, siehe J.

In der Mathematik
 ist  eine der drei imaginären Einheiten der Quaternionen
 ist  das Formelzeichen für die j-Funktion, eine Modulform
 ist Jn eine Abkürzung für die Johnson-Körper.

In der Mechanik
 ist  der Buchstabe für das Massenträgheitsmoment.

In der Elektrotechnik/Elektronik
 ist  die imaginäre Einheit , vor allem bei komplexen Wechselstromrechnungen (um ein Verwechseln mit dem Strom  zu vermeiden), .

In der Physik
 ist  das Formelzeichen für die elektrische Stromdichte
 ist  der Einheitsvektor in y-Richtung im dreidimensionalen euklidischen Raum
 ist  die Gesamtdrehimpulsquantenzahl eines Elektrons in einem Atom
 ist  die Gesamtdrehimpulsquantenzahl der Elektronenhülle
 ist  die mechanische Drehimpulsquantenzahl eines Moleküls
 ist  das Formelzeichen für die Ionendosis.

Im SI-Einheitensystem
 ist  das Einheitensymbol der Energie und steht für Joule
 ist  das Dimensionssymbol für die Lichtstärke Candela.

In der Chemie
 wurde früher das chemische Element Jod mit J abgekürzt. Die heute gebräuchliche Schreibweise ist Iod bzw. I.

In der Informatik
 ist J eine Programmiersprache, siehe J (Programmiersprache).

In der Exegese
 ist J das Siglum für die hypothetische Pentateuchquelle eines Jahwisten (zwei weitere Quellen werden mit P und E sigliert).

In der Astronomie

 Jupiter in der astronomischen Nomenklatur

In der Musikwissenschaft
 das Jähns-Verzeichnis der Werke von Carl Maria von Weber

J. steht für:
 Ja
 Jahr oder
 Jahrgang.

In der Luftfahrt steht J für
 Jet Route – Jetrouten; Jetluftstraßen; obere Luftstraßen (in den USA); im Gegensatz zu Victor Airways
 Juliet (int. Buchstabieralphabet – ICAO-Alphabet).
 Kürzel für Business Class Beförderungsklasse auf Flugreisen

In der Numismatik (Münzkunde) steht der Kennbuchstabe J für
 Hamburg auf deutschen Münzen von 1873 bis heute, und auf Münzen für Deutsch-Ostafrika.

J als Unterscheidungszeichen auf Kfz-Kennzeichen:

 international: Japan
 Deutschland: kreisfreie Stadt Jena
 Insel Jersey
 Philippinen: Region 9: Zamboanga Peninsula
 Spanien: Provinz Jaén (auslaufend)
 Tschechien: Kraj Vysočina (Jihlava) (dt. „Region Hochland“) (auslaufend).

Weiteres:
 Billeter J ist ein Maß zur vergleichenden Beschreibung demographischer Alterung.

 J ist eine Segelboot-Klasse.
Nesselsdorf J ist ein Pkw-Modell.

 In der früheren DDR wurde bei Rundfunksendern immer die Hauptantenne mit J bezeichnet. Bestand diese aus zwei Masten, so gab es einen J1- und einen J2-Mast. Beispiele: J1-Mast Wachenbrunn, J1-Mast Wiederau.

 J wie Jude in der deutschen Geschichte: Die Pässe der deutschen Juden wurden 1938 mit einem großen roten J gestempelt (siehe Judenstern).

Personen:
 J ist die gelegentlich verwendete Kurzbezeichnung des Jamiroquai-Sängers Jay Kay
 J (Musiker) (Jun Onose; * 1970), japanischer Bassist, Sänger, Songwriter und Musikproduzent
 Speedy J, niederländischer DJ und Musikproduzent
 Stevie J. (Steven A. Jordan; * 1971), US-amerikanischer Musikproduzent, Songwriter und Contemporary R&B-Sänger
 J.: zeitweiser Künstlername von Jaye Muller

Siehe auch:
 Baureihe J

J